Дивізія А 1936-37 — 25-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вшосте здобув Венус.

Команди

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1936-37
Румунія
Румунія
1936 у румунському спорті
1937 у румунському спорті